COMSAT – amerykańska firma telekomunikacyjna
 COMSAT – angielski skrót oznaczający satelitę telekomunikacyjnego (COMmunications SATellite)